Fläcklocke (Nemastoma lugubre) är en spindeldjursart. Fläcklocke ingår i släktet Nemastoma, och familjen ögonlockespindlar. Arten är reproducerande i Sverige.

Referenser

Noter

Externa länkar 

Ögonlockespindlar